Йёргенсен () — фамилия датского происхождения. Известные носители:

 Йёргенсен, Адольф Дитлеф (1840—1897) — датский историк.
 Йёргенсен, Анкер (1922—2016) — датский государственный и политический деятель.
 Йёргенсен, Асгер Олуф (более известен как Асгер Йорн; 1914—1973) — датский художник и теоретик абстрактного экспрессионизма.
 Йёргенсен, Бент — датский кёрлингист.
 Йёргенсен, Бодиль (род. 1961) — датская актриса.
 Йёргенсен, Вальтер (1916—1989) — датский шахматный композитор.
 Йёргенсен, Виктор (1924—2001) — датский боксёр.
 Йёргенсен, Йенс Йоханнес (1866—1956) — датский писатель.
 Йёргенсен, Йёрген (1780—1841) — датский авантюрист.
 Йёргенсен, Йёрн — датский кёрлингист.
 Йёргенсен, Йонас Аен (род. 1986) —  датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Йёргенсен, Лейф Арне (1927—1988) — норвежский скрипач и музыкальный педагог.
 Йёргенсен, Лине (род. 1989) — датская гандболистка. 
 Йёргенсен, Мартин (род. 1975) — датский футболист, полузащитник «Орхуса» и сборной Дании.
 Йёргенсен, Матиас (футболист) (род. 1990) — датский футболист, защитник нидерландского клуба ПСВ.
 Йёргенсен, Матиас (велогонщик) (род. 1997) —  датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Йёргенсен, Николай (род. 1991) — датский футболист, полузащитник «Фейеноорда» и сборной Дании.
 Йёргенсен, Патрик (род. 1991) — датский фехтовальщик, призёр чемпионата мира.
 Йёргенсен, Пер (Пер Педерсен Лунгемарк) (1941—2010) —  датский трековый велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр 1968 года.
 
 Йёргенсен, Сигурд (1887—1929) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года.
 Йёргенсен, Ханс (род. 1990) — фарерский футболист, вратарь клуба «ХБ Торсхавн».
 Йёргенсен, Хенрик (1961—2019) — датский бегун-марафонец.
 
 Йёргенсен, Эрик (1920—2005) — датский легкоатлет.

См. также